Sudamericano de Rugby 2009 puede referirse a:

 Campeonato Sudamericano de Rugby A 2009 el torneo de primer nivel disputado por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
 Campeonato Sudamericano de Rugby B 2009 el torneo de segundo nivel disputado por Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela.